Lê peut faire référence à :
 la dynastie Lê antérieure, qui dirigea le Vietnam de 980 à 1009 ;
 la dynastie Lê postérieure, qui dirigea le Vietnam de 1428 à 1788.

Patronyme 

 Lê Công Vinh (né en 1985), footballeur vietnamien ;
 Lê Duẩn (1907-1986), homme politique vietnamien ;
 Lê Đức Anh (né en 1920), homme politique vietnamien ;
 Lê Đức Thọ (1911-1990), homme politique vietnamien ;
 Lê Dũng Tráng (né en 1947), mathématicien franco-vietnamien ;
 Lê Khả Phiêu (né en 1931), homme politique vietnamien :
 Lê Phổ (1907-2001), peintre vietnamien ;
 Lê Quan Ninh (né en 1961), musicien français ;
 Lê Quý Đôn (1726-1784), philosophe vietnamien

 Lê Sáng (1920-2010), maître d'arts martiaux vietnamien ;

 Lê Thị Lựu (1911-1988), peintre vietnamienne ;
 Lê Thị Thanh Nhàn (née en 1970), mathématicienne vietnamienne ;
 Le Van Bo (né en 1977), architecte allemand ;
 Lê Văn Khôi (mort en 1834), rebelle vietnamien ;
 Lê Văn Trung (1876-1934), religieux vietnamien ;
 Linda Lê (née en 1963), écrivaine française ;
 Marie-Christine Lê-Huu (née en 1970), actrice et écrivaine québécoise d'origina vietnamienne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme